Legner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Legner (* 1928), deutscher Kunsthistoriker
 Johann Legner (1954–2015), deutscher Journalist und Buchautor
 Martin Legner (* 1961), österreichischer Rollstuhltennis-Spieler